SCi – Sales Curve Interactive, były producent gier komputerowych
 Sierra's Creative Interpreter – skryptowy język programowania stworzony na potrzeby produkcji gier komputerowych firmy Sierra On-Line
 Shopping Cart Interface – element witryny WWW odpowiedzialny za opłacenie zamówienia
 Science Citation Index – indeks cytowań wydawany przez Institute for Scientific Information
 Shanghai Composite Index – indeks giełdy w Szanghaju
 Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie) – łac. Congregatio Sacerdotorum a Sacro Corde Iesu, SCI